Radoševići (plemstvo): hrvatska plemenitaška obitelj s otoka Hvara
 Radoševići (pleme): jedno od najznačajnijih hrvatskih plemena iz skupine Bunjevaca.

Naselja u Hrvatskoj:
 Radoševići (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog

Naselja u BiH:
 Radoševići (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš
 Radoševići (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica